C15H12O5 – formula molecolare della naringenina
C15H12O5 – formula molecolare della pinobanksina

Formule molecolari